Body Language, locuzione in inglese per linguaggio del corpo, può riferirsi a:

Cinema 
 Body Language – film del 1995 diretto da George Case
 Body Language – film del 2011 diretto da Jeffrey Elmont

Musica 
 Body Language – gruppo musicale statunitense
 Body Language – singolo dei Queen del 1982, dall'album Hot Space
 Body Language – album jazz degli Special EFX del 1995
 Body Language – album di Jonathan Cain del 1997
 Body Language – album di Boney James del 1999
 Body Language – album di Kylie Minogue del 2003
 Body Language – singolo di Kid Ink del 2014
 Body Language – singolo di Galena del 2014

Teatro 
 Body Language – commedia di Alan Ayckbourn del 1990

Televisione 
 Una vita per due (Body Language) – film TV del 1992 diretto da Arthur Allan Seidelman
 Body Language – serie televisiva del 2008